Siemiany – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Siemiany – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława
 Siemiany – nieistniejąca wieś. Tereny, na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo

 Siemiany – polsko-belgijski film krótkometrażowy z 2009 roku

Zobacz też:
 Siemiony